Tschapajew ist der Name von:
 Wassili Iwanowitsch Tschapajew (1887–1919), russischer Heerführer

Die Bezeichnung Tschapajew steht des Weiteren für:
 Tschapajew (Kasachstan), Ort in Kasachstan
 Pik Tschapajew, Berg in Kirgisistan
 Tschapajew (Spiel)
 Tschapajew (Film), sowjetischer Spielfilm aus dem Jahr 1934
 Tschapajew (Roman), Roman von Dmitri Andrejewitsch Furmanow
 Tschapajew (Witzfigur), russische Witzfigur aus den Tschapajew-und-Petka-Witzen

Siehe auch
 Tschapajewe